Yannick Revuz (ur. 24 lutego 1970) – francuski skoczek narciarski. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 1994/1995, kiedy zajął 70. miejsce w klasyfikacji generalnej. Startował głównie w Pucharze Kontynentalnym.

Brał udział w Mistrzostwach Świata w Val di Fiemme, ale bez sukcesów.

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty Y. Revuza na mistrzostwach świata – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Francuscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1970